Toponímia:
 Estat de Guerrero, estat de Mèxic
 Guerrero (Uruguai), entitat de població de l'Uruguai del Departament de Soriano (Uruguai)
 Cerro del Guerrero, turó al nord de la ciutat de Mèxic
 Biografies:
 Ángela Guerrero González (Sevilla, 1846 - 1932), santa i fundadora de les Germanes de la Companyia de la Creu 
 Carlos Guerrero Santiago (Madrid, 1967), futbolista espanyol
 Chavo Guerrero (1970), lluitador mexicà
 Cristóbal Guerrero Ruiz (Ronda, 19+84), pilot d'enduro espanyol
 Eddie Guerrero (1967, El Paso, Texas - 2007), lluitador de lluita lliure estatunidenc
 Enrique Guerrero Salom (Carcaixent, 1948), polític i alt funcionari valencià
 Francisco Guerrero (Sevilla, 1528 - 1599), compositor de música sacra del Renaixement espanyol
 Jacinto Guerrero (Ajofrín, 1895- Madrid, 1951), compositor de sarsueles
 Javi Guerrero (1976, Madrid), futbolista
 José Antonio Guerrero Ludeña (València, 1808 - 1891), polític valencià
 José Guerrero (Granada, 1914 - Barcelona, 1991), pintor representant de l'expressionisme abstracte
 José Félix Guerrero López (Portugalete, 1975), futbolista basc, germà de Julen Guerrero
 Julen Guerrero López (Portugalete, 1974), futbolista de l'Athletic Club de Bilbao
 Marianette Jaimes-Guerrero, escriptora mestissa experta en drets indígenes
 Miguel Ángel Guerrero Paz o Niche Guerrero (Cali, 1967), futbolista colombià
 Pere Guerrero (la Seu d'Urgell), esportista català
 Rafael Guerrero Alonso (Lleó, 1963), àrbitre espanyol
 Roberto Guerrero, pilot de curses automobilístiques colombià
 Vickie Guerrero (1968, El Paso), lluitadora de lluita lliure estatunidenca
 Vicente Guerrero (1782-1831), general i segon President de Mèxic
 Miguel Guerrero Sanchez (Otivar, Granada), sindicalista i cofundador de Comissions Obreres